Ел Периљо има више значења:

 Ел Периљо (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Периљо (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику